Café com leite
Café com Leite (álbum) — da cantora brasileira Simone
Café com Leite (curta-metragem) (2007) — dirigido por Daniel Ribeiro

Desambiguações de cinema